Musette peut désigner :

Musique 
 musette, instrument à vent de la famille des hautbois.
 musette du Poitou, instrument à vent ressemblant à un hautbois court.
 musette, danse française des  et s.
 bal musette
 valse musette, forme musette de la valse.
 paso musette, forme musette du paso doble.
 tango musette, forme musette du tango
 musette, un des jeux d'anche de l'orgue et de l'harmonium.

Vie quotidienne 
 musette, sac porté en bandoulière dans lequel on transporte des effets, des provisions et des objets divers. 
 musette, sac de toile qu'on attache au museau des chevaux et des bêtes de somme et que l'on remplit d'avoine pour les nourrir lorsqu'ils ne sont pas à l'écurie.

Hydronyme 
 La Musette, rivière de Haute-Loire (France).

Biologie 
 La musaraigne musette (Crocidura russula), espèce de musaraigne.

Littérature 
 Musette, personnage du roman Scènes de la vie de bohème d'Henri Murger.